Ohst ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ohst (1914–2000), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist
 Martin Ohst (* 1957), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Ohst (1896–1945), deutscher SA-Führer

Siehe auch:
 Oost (Begriffsklärung)